TAA steht für:
 Tachyarrhythmia absoluta, eine bestimmte Herzrhythmusstörung
 Temporal Anti-Aliasing, eine Technologie zur Kantenglättung bei Computergrafik
 The Amity Affliction, eine Post-Hardcore-Band aus Brisbane/Queensland, Australien
 Thioacetamid, gelegentlich gebraucht in der anorganischen Chemie
 Thorakales Aortenaneurysma, eine Aussackung der Hauptschlagader im Brustbereich
 Trans Australia Airlines, eine australische Fluggesellschaft
 Transferable Account Area, der Begriff für übertragbaren Abrechnungsbereich  aus dem Rechnungswesen
 Tristan da Cunha, eine Inselgruppe im Atlantischen Ozean
 Tumorassoziiertes Antigen, ein Merkmal von Krebszellen, die es dem Immunsystem erlaubt, diese zu erkennen.
 Tyrol Air Ambulance, Ambulanzflugunternehmen mit Sitz in Innsbruck, Österreich Luftrettung
 Training am Arbeitsplatz, eine Vorgehensweise, bei welcher erfahrene Fachkräfte einen unerfahrenen Kollegen an dessen Arbeitsplatz ausbilden
 Tanganyika African Association, siehe Tanganyika African National Union
 Tanzania Airports Authority
 Technischer Ausschuss für Anlagensicherheit, siehe Kommission für Anlagensicherheit

Taa steht für:
 Taa (Berneck), Weiler in Berneck SG im Kanton St. Gallen, Ostschweiz
 Taa-Sprache, Sprache in Botswana und Namibia

taa steht für:
 Lower Tanana (ISO 639-3-Code), Sprache in Zentral-Alaska innerhalb der Nord-Athapaskischen Sprachen, siehe Athapaskische Sprachen

TAA